Турнир «NHK Trophy 2015» — шестой заключительный этап Гран-при по фигурному катанию сезона 2015—2016. Состоялся в японском городе Нагано с 27 по 29 ноября 2015 года. Организатором турнира является Японская Ассоциация конькобежного спорта при поддержке ИСУ.

Соревнования проходили в категориях мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду на льду спортивной арены Вакасато в городе Японии Нагано.

Снявшиеся фигуристы 
Первоначально состав был объявлен в конце июня этого года. Ниже указаны эти фигуристы в порядке заявлений.

В конце сентября из-за травмы головы снялся со стартов американский фигурист Джошуа Фаррис. В середине ноября заявили о своем неучастие чемпионы мира и Европы французская танцевальная пара Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Это было вызвано травмой головы Пападакис. За неделю до старта снялись олимпийские чемпионы в парном катании из России Татьяна Волосожар и Максим Траньков из-за травмы ноги у партнёрши. За неделю до старта снялись с соревнований: из-за травмы спины фигурист из США Джейсон Браун и канадские танцоры Александра Поул и Митчелл Ислам. Перед самым стартом снялась французская одиночница Маэ Беренис Мейте.

Результаты

Мужчины

Женщины

Спортивные пары

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 
 Результаты 

2015 год в фигурном катании
Международные спортивные соревнования в Нагано
Фигурное катание в сезоне 2015/2016
Ноябрь 2015 года
Спорт в Японии в 2015 году